Австралія на літніх Олімпійських ігор 2012 була представлена 410 спортсменами у 23 видах спорту. Завоювала 35 медалей, серед яких 7 золотих, та посіла 10 загальнокомандне місце.

Медалісти 

* — спортсмени, що брали участь тільки у попередніх змаганнях, але не виступали у фіналі.

Посилання 
 Олімпійський комітет Австралії  

2012
Країни на літніх Олімпійських іграх 2012

2012 в австралійському спорті